Fredborg ist der Familienname folgender Personen: 

 Arvid Fredborg (1915–1996), schwedischer Journalist und politischer Berater
 Niels Fredborg (* 1946), dänischer Radsportler und olympischer Medaillengewinner